Смешанная парная сборная Новой Зеландии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Новую Зеландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

См. также 
 Мужская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Женская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Новой Зеландии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

Новая Зеландия
Кёрлинг в Новой Зеландии
Кёрлинг